Communauté de communes du Val de Meurthe peut désigner :

 Communauté de communes du Val de Meurthe (Meurthe-et-Moselle), dans le département de Meurthe-et-Moselle en région Lorraine ;
 Communauté de communes du Val de Meurthe (Vosges), dans le département des Vosges en région Lorraine